Palo santo (spanisch für „heiliger Stock, heiliges Holz“) steht für:

 Guajak
 Palisander
 Dalbergien
 Rio-Palisander
 Bursera graveolens